Chacabuco bezeichnet

- verschiedene geographische Orte:
 Departamento Chacabuco (Chaco), Departamento in der Provinz Chaco, Argentinien
 Departamento Chacabuco (San Luis), Departamento in der Provinz San Luis, Argentinien
 Chacabuco (Buenos Aires). Ort in der Provinz Buenos Aires Argentinien
 Partido Chacabuco, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Chacabuco (Puna), Ort im Municipio Puna, Departamento Potosí, Bolivien
 Provinz Chacabuco, eine Provinz in der Región Metropolitana de Santiago, Chile
 Chacabuco (Colina), Ortsteil von Colina, Provinz Chacabuco, Chile

- außerdem:
 Schlacht von Chacabuco bei Chacabuco (Colina), 1817 zwischen chilenischen und argentinischen Nationalisten gegen spanischen Royalisten
 Chacabuco (Schiff), Kreuzer, später Küstenwachschiff der chilenischen Marine (Stapellauf 1897)